O Arciprestado de Faro pertence à Diocese do Algarve.

PARÓQUIAS

 Conceição de Faro
 Fuzeta
 Moncarapacho
 Montenegro
 Olhão
 Pechão
 Quelfes
 São Luís (Faro)
 São Pedro (Faro)
 Sé de Faro
 Santa Bárbara de Nexe
 Estoi
 S. Brás de Alportel
Santa Catarina Fonte do Bispo

Faro